Miguel Gutiérrez (1931–2016) – meksykański piłkarz
 Miguel Gutiérrez (1940–2016) – peruwiański pisarz
 Miguel Gutiérrez (ur. 1954) – hiszpański kolarz
 Miguel Gutiérrez (ur. 1956) – peruwiański piłkarz
 Miguel Gutierrez (ur. 1971) – amerykański choreograf
 Miguel Gutiérrez (ur. 1997) – kubański siatkarz
 Miguel Gutiérrez (ur. 2001) – hiszpański piłkarz